Ledizione 1978-79 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell Újpesti Dózsa, che conquista il suo diciottesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu László Fekete dell'Újpesti Dózsa con 31 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Újpesti Dózsa campione d'Ungheria 1978-79.
 Haladás e Bp. Vasas Izzó retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1979-1980: Újpesti Dózsa qualificato.
 Coppa UEFA 1979-1980: Ferencvárosi TC e Diósgyőri VTK qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1978
Calcio nel 1979
Campionato ungherese di calcio